Sing é o terceiro álbum de estúdio do guitarrista estadunidense Neil Zaza.

Faixas
Everything I Should Have Said... - 6:07
Crazy Love by Van Morrison - 3:48
I'm Alright - 4:02
Journey to Texas - 3:35
Imc@3:14 a.m. - 0:26
Phunk - 4:47
Amazing Grace by John Newton - 3:58
Hailin' - 4:15
Jenny's Song - 1:50
Over the Hill - 0:43
Song for Home - 6:06
Melodia (Live) - 6:58

Créditos
 Neil Zaza - guitarra
 Eric Fritsch - baixo
 Michael Papatonis - bateria
 Bruce Walker - horns

Álbuns de 1996
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza